Striptease kan syfta på:

 Striptease – erotisk dans
 Striptease (TV-program) – svenskt TV-program som sändes 1991–2000
 Strip Tease (musikalbum av Acid Drinkers) – musikalbum från 1992 med Acid Drinkers
 Strip Tease (roman) – roman från 1993 av Carl Hiaasen
 Striptease (film) – amerikansk långfilm från 1996 baserad på Hiaasens roman
 Strip Tease (musikalbum av Lady Saw) – musikalbum från 2004 med Lady Saw

Se även 
 Seriestripp